Sprite (refresc), refresc creat per The coca-cola Company.
 Sprite (videojocs), element gràfic que es pot desplaçar sobre la pantalla
 Sprite (motocicleta), empresa fabricant de motocicletes anglesa